Чемпионат мира по бразильским шашкам среди мужчин 2008 года проходил с 26 ноября по 5 декабря 2008 года в городе Ресифи (штат Пернамбуку, Бразилия). Чемпионами мира стали Александр Шварцман (Россия) в основной программе и Гаврил Колесов (Россия) в блице.

Организация 
XXIII чемпионат мира ФМЖД по шашкам-64 прошёл в городе Ресифи (штат Пернамбуку, Бразилия) с 26 ноября по 5 декабря 2008 года. Организационный комитет турнира возглавлял бразилец Лелио Маркос.

Призовой фонд чемпионата составлял 10,5 тысяч долларов, всем участникам оплачивались проживание и питание за счёт организаторов. Вступительный взнос с участника составлял 100 евро. Участники были расселены в трёхзвёздочной гостинице «Ресифе Плаза», игры чемпионата проходили там же.

Участники 
В турнире участвовал 24 спортсмена, представлявшие семь стран: Бразилию, КНР, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Россию и Украину. Среди участников были действующие чемпионы мира по бразильским шашкам (Николай Стручков) и по международным шашкам (Александр Шварцман), а также экс-чемпионы мира по шашкам-64 — М. Амриллаев, Ю. Аникеев, И. Доска, Г. Колесов, Ю. Королёв. Представительство от национальной федерации было ограничено тремя участниками (четыре для страны-организатора), но за счёт того, что действующие и бывшие чемпионы мира получили персональный допуск, Россию представляли сразу семь человек.

Схема розыгрыша и итоги 
В первой части турнира были сыграны семь туров по швейцарской системе. После этого участники, занявшие с первого по восьмое место, разыгрывали между собой медали по олимпийской системе. В каждом круге олимпийского турнира каждая пара участников проводила между собой микроматч из двух игр с контролем времени 30 минут на партию плюс 30 секунд на каждый ход, так что каждая сторона по разу играла белыми и чёрными. В случае общей ничьей в следующий круг выходил участник, занявший более высокое место в швейцарской части турнира.

Итоговая таблица — первый этап

Олимпийский турнир 
 1/4 финала
 Александр Шварцман — Франсиску Марселу 2:0
 Юрий Аникеев — Гаврил Колесов 1:1 (Аникеев выходит в полуфинал, как занявший более высокое место на первом этапе)
 Сергей Белошеев — Муродулло Амриллаев 1:1 (Белошеев выходит в полуфинал, как занявший более высокое место на первом этапе)
 Владимир Егоров — Юрий Колесов 1:1 (Егоров выходит в полуфинал, как занявший более высокое место на первом этапе)

 1/2 финала
 Александр Шварцман — Владимир Егоров 1:1 (Шварцман выходит в финал, как занявший более высокое место на первом этапе)
 Юрий Аникеев — Сергей Белошеев 1:1 (Аникеев выходит в финал, как занявший более высокое место на первом этапе)

 Матч за 3-е место
 Сергей Белошеев — Владимир Егоров 1:1 (Белошеев получает бронзовую медаль, как занявший более высокое место на первом этапе)

 Финал
 Александр Шварцман — Юрий Аникеев 1:1 (Шварцман становится чемпионом, как занявший более высокое место на первом этапе)

 Матчи за 5-8 места
 Муродулло Амриллаев — Гаврил Колесов 1:1
 Франсиску Марселу — Юрий Королёв 2:0
 Муродулло Амриллаев — Франсиску Марселу 1:1
 Гаврил Колесов — Юрий Королёв 2:0

Александр Шварцман выиграл чемпионат мира по бразильским шашкам в шестой раз за карьеру после 11-летнего перерыва. Юрий Аникеев, чемпион мира 2004 года и бронзовый призёр 2002 года, впервые завоевал серебряную медаль.

В турнире по блицу, предварявшем чемпионат с классическим контролем времени, победил россиянин Гаврил Колесов. Второе место у представителя Молдовы Иона Доски, третьим стал Александр Шварцман, переигравший в поединке за бронзу ещё одного россиянина Олега Дашкова. Всего в первой восьмёрке было пять представителей России.

Примечания

Ссылки 
 Объявление о проведении турнира на сайте «Шашки в России»
 Итоги чемпионата на сайте «Шашки в России»
 Результаты турниров по шашкам-64 2008 года на сайте Секции-64 ФМЖД

2008 год в шашках
Чемпионаты мира в Бразилии
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Бразилии
Ноябрь 2008 года
Декабрь 2008 года
Спорт в Бразилии в 2008 году